Чеджу:

 Чеджу (город) — город в Южной Корее.
 Чеджу (аэропорт) — южнокорейский коммерческий аэропорт, расположенный в одноимённом городе, третий по величине в стране по показателю объёма пассажирских перевозок.
 Чеджу (диалект корейского языка) — диалект корейского языка.

См. также 
 Чеджудо — провинция и остров в Южной Корее.